Il mondo perduto (The Lost World in inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
Il mondo perduto – romanzo di Arthur Conan Doyle del 1912
Il mondo perduto – romanzo di Stanton A. Coblentz del 1979
Il mondo perduto – romanzo di Michael Crichton del 1995

Cinema e televisione 
Il mondo perduto (The Lost World) – film del 1925 diretto da Harry Hoyt, tratto dal romanzo di Arthur Conan Doyle, ambientato in Sudamerica
Il mondo perduto - I cortometraggi di Vittorio De Seta 1954-1959 – raccolta di dieci documentari brevi realizzati dal regista Vittorio De Seta tra il 1954 e il 1959, ripubblicati in DVD nel 2008.
Mondo perduto (The Lost World) – film del 1960 di Irwin Allen, tratto dal romanzo di Arthur Conan Doyle, remake del primo film del 1925, ambientato in Sudamerica
Il mondo perduto (The Lost World) – film del 1992 diretto da Timothy Bond, tratto dal romanzo di Arthur Conan Doyle, ambientato in Africa
Il mondo perduto - Jurassic Park  (The Lost World: Jurassic Park) – film del 1997 diretto da Steven Spielberg, tratto dal romanzo di Michael Crichton, ambientato in Costa Rica 
Il mondo perduto (The Lost World) – film del 1998 diretto da Bob Keen, tratto dal romanzo di Arthur Conan Doyle, ambientato in Mongolia
Il mondo perduto (The Lost World) – miniserie televisiva del 2001 diretta da Stuart Orme, tratto dal romanzo di Arthur Conan Doyle, film della BBC e secondo remake del primo film del 1925, ambientato in Sudamerica

The Lost World (Sir Arthur Conan Doyle's The Lost World) – serie televisiva del 1999

Altro 
Il mondo perduto – storia a fumetti Disney di François Corteggiani e Giorgio Cavazzano
Mondo perduto – tema della fantascienza